El término «Grupo Salvaje» puede referirse a:

 Wild Bunch, pandilla de forajidos de la década de 1890.
 Grupo Salvaje (1969), película de Sam Peckinpah.
 Grupo Salvaje (2001-2014), banda española.
 Grupo Salvaje, grupo de personajes de Marvel Comics (1985).